een inwoner van de Zwitserse stad Zürich
Personen
 Antonie Frederik Zurcher (1782-1872), wapentekenaar bij de Hoge Raad van Adel
 Erik Zürcher, Nederlandse sinoloog
 Erik-Jan Zürcher, Nederlandse turkoloog
 Josephine Fallscheer-Zürcher (1866-1932), Zwitserse arts en maatschappelijk werkster
Overige
Zürcher (motorfiets), een Frans historisch merk van inbouwmotoren
Zürcher geschnetzeltes, een Zwitsers gerecht
Neue Zürcher Zeitung, een Zwitsers dagblad